

Geografia 
 Francia
 Landévennec – comune nella regione della Bretagna

Persone 
 Guenaele di Landévennec – abate bretone venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Vinvaleo di Landévennec – abate francese venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Abbazia di Landévennec – abbazia nel comune di Landévennec, in Bretagna
 Cartulario di Landévennec – manoscritti in latino redatti tra il IX e il X secolo